Grand Prix Austrii 1974 (oryg. Memphis Grosser Preis von Österreich) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1974, która odbyła się 18 sierpnia 1974, po raz piąty na torze Österreichring.

12. Grand Prix Austrii, szóste zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 

|-
| bgcolor="#EAECF0" colspan="9" align="center"| Nie zakwalifikowali się

Najszybsze okrążenie

Przypisy 

1974 w Formule 1
1974
1974 w Austrii